Wallez est un nom de famille qui peut se rapporter à :
Jean-Pierre Wallez (né en 1939), violoniste et chef d'orchestre français naturalisé suisse ;
Norbert Wallez (1882-1952), prêtre et journaliste belge ;
la brasserie Laden Wallez, ancien établissement industriel situé à Somain, en France.

Homonymie de patronyme